Mistrzostwa Świata w Snookerze 1940 (ang. 1940 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1940 roku w Thurston’s Hall w Londynie (Anglia).

Były to ostatnie Mistrzostwa Świata w Snookerze rozegrane przed pięcioletnią przerwą spowodowaną wybuchem II wojny światowej. Kolejne rozegrane zostały w 1946 roku.

W finale turnieju Anglik Joe Davis pokonał swojego młodszego brata Freda Davisa 37–36.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Mistrzem Świata w Snookerze 1940 został Joe Davis, który w meczu finałowym pokonał swojego młodszego brata Freda Davisa 37–36.
 Dla Joego Davisa był to czternasty tytuł Mistrza Świata w Snookerze.
 Najwyższy break turnieju to 113 punktów Anglika Joego Davisa.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1940 w sporcie